Coffeen ist der Name von:
 Henry Asa Coffeen (1841–1912), US-amerikanischer Politiker

Außerdem:

 Coffeen (Illinois), Gemeinde im US-Bundesstaat Illinois

Siehe auch:
 Coffin